Amerikai Egyesült Államok
Mount Olive, település Alabama állam Coosa megyéjében
Mount Olive, település Alabama állam Jefferson megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Ashley megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Bradley megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Conway megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Howard megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Izard megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Poinsett megyéjében
Mount Olive, település Arkansas állam Washington megyéjében
Mount Olive, település Illinois államban
Mount Olive, település Indiana államban
Mount Olive, település Kentucky államban
Mount Olive, település Mississippi államban
Mount Olive, település Missouri államban
Mount Olive, település Észak-Karolina állam Stokes megyéjében
Mount Olive, település Észak-Karolina állam Wayne megyéjében
Mount Olive, település Ohio államban
Mount Olive, település Virginia állam Shenandoah megyéjében
Mount Olive Township New Jersey